Museo dei blindati (Ahmednagar)
 Museo dei blindati (Bovington)
 Museo dei blindati (El Goloso)
 Museo dei blindati (Koubinka)
 Museo dei blindati (Latrun)
 Museo dei blindati (Lešany)
 Museo dei blindati (Munster)
 Museo dei blindati (Parola)
 Museo dei blindati (Saumur)